Bosznia-Hercegovina
Počitelj falu Čapljina községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Počitelj falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében